Onderdistrict in Indonesië
 Purwodadi (onderdistrict van Grobogan), een onderdistrict van het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Purwodadi (onderdistrict van Purworejo), een onderdistrict van het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Purwodadi (Pasuruan), een onderdistrict van het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Purwodadi (onderdistrict van Musi Rawas), een onderdistrict van het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Purwodadi (Badar), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Purwodadi (Kejuruan Muda), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Purwodadi (Kuala Pesisir), een plaats in het bestuurlijke gebied Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Purwodadi (Arga Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Purwodadi (Tebing Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Purwodadi (Adi Luwih), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Purwodadi (Way Sulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Purwodadi (stad), hoofdstad van het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Purwodadi (plaats in Grobogan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Purwodadi (plaats in Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Purwodadi (Padangsidimpuan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Sidempuan in de provincie Noord-Sumatra
 Purwodadi (Pagar Merbau), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Purwodadi (Sunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Purwodadi (Ringinrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Purwodadi (Belitang Mulya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwodadi (Jaya Loka), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwodadi (Muara Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwodadi (plaats in Musi Rawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwodadi (Pulau Rimau), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra